Miejscowości w USA:
 Sykeston – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
Gminy w USA:
 Sykeston (ang. Sykeston Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells